El Duelo, puede referirse a:

 El Duelo, álbum de Vago
 El Duelo, canción del grupo La Ley
 Duelo, originalmente Duel, película de Steven Spielberg para televisión.
 El Duelo, álbum de la banda de rock Vago
 El Duelo: prueba de Saber y ganar, La 2 TVE
 El Duelo: antigua prueba de Cifras y letras añadida en su segunda temporada (2003-2004) y suprimida el 3 de septiembre de 2007 en las televisiones autonómicas.
 El Duelo de Ajedrez: cortometraje experimental.